Savery est un patronyme pouvant désigner :
 Hans Savery le Vieux, peintre hollandais (né circa 1564-1622)
 Jacob Savery le Vieux (1565 - 1603) peintre flamand et hollandais, miniaturiste.
 Jacob Savery II (peintre hollandais, né circa 1593- décédé circa 1627)
 Jacob Savery III (peintre hollandais, 1617-1666)
 Jacob Savery IV (peintre hollandais, 1736)
 Jan Savery ou Hans Savery le Jeune, peintre flamand, (1589-1654)
 Jan Baptist Savery, peintre flamand (1697-1742)
 Jill Savery (née en 1972), nageuse synchronisée américaine
 Pieter Savery peintre flamand (?-1637)
 Roelandt Savery (1576 - 1639) peintre flamand, frère de Jacob Savery le Vieux
 Salomon Savery, peintre flamand, (1594-1665)
 Thomas Savery (vers 1650 - 1715) mécanicien anglais, inventeur de différents procédés industriels.